New Worlds (tijdschrift), sciencefictiontijdschrift
New worlds (Karda Estra), muziekalbum van Karda Estra
New Worlds (miniserie), Britse miniserie uit 2015